Антон Рейнгард Фальк (; , Утрехт, Нидерланды, — , Брюссель, Бельгия) — нидерландский политический деятель.

Биография 
Закончил Лейденский университет, после чего поступил на дипломатическую службу и был отправлен в Мадрид.

Принял участие в борьбе за освобождение Нидерландов, подготовляя восстание в Амстердаме в 1813 году. После вступления на престол короля Виллема I Фальк был некоторое время министром просвещения, но скоро вышел в отставку вследствие столкновений с королём. Главное его внимание во время управления министерством было направлено на организацию университетов в Бельгии.

Во время восстания бельгийцев стоял за отделение Бельгии от Нидерландов. Когда Нидерланды признали самостоятельность Бельгии в 1839 году, Фальк был отправлен туда первым посланником Нидерландского королевства.

Фальк был членом масонского ордена Голландии и помощником великого мастера Великой ложи Нидерландов.

Примечания

Литература 
 
 Derk van der Horst: Van republiek tot koninkrijk, de vormende jaren van Anton Reinhard Falck (1777—1813), Amsterdam 1985
 «Ambtsbrieven van A. R. F.» (Гаага, 1878)
 «Brieven van A. R. F.» (2 изд., Гаага, 1861).

Ссылки 
 Johan Rudolf Thorbecke over Falck

Политики Нидерландов
Члены Нидерландской королевской академии наук
Командоры ордена Нидерландского льва
Масоны Нидерландов